Seča je lahko:
 Seča Reka (Srbija)
 Seča (Slovenija)